Hortelão pode-ser:

Hortelão, estabelecimente na freguesia do Nossa Senhora das Dores na ilha do Sal
Hortelão, estabelecimente na ilha do São Nicolau

Desambiguação